Organizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ (ang. United Nations, UN)
 Un – album brytyjskiej anarchopunkowej grupy Chumbawamba
 Un – miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh
 Un – miasto w zachodnich Indiach w stanie Gudżarat